Industriellenverband steht für
Bayerischer Industriellenverband
Litauischer Industriellenverband